Vasilikon kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vasilikón (ort), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Vasilikón (bergstopp), Kreta, Nomós Irakleíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar